Alfred Alsleben bzw. Alfrēds Alslēbens ist der Name folgender Personen:

* Alfred Alsleben (Politiker) (1861–1941), Politiker
 Alfred Alsleben (Leichtathlet) (1891–1930), deutsch-baltischer Leichtathlet